Риф Файзрахманович Мифтахов (17 сентября 1939, д. Кинзебулатово, Ишимбаевский район, БАССР — 22 апреля 2020) — башкирский поэт-песенник, поэт-сатирик, переводчик, исследователь творчества Рашита Назарова. Его стихотворение «Ғәзиз ерем — Ишембай» с 2011 года стало гимном муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан.

Заслуженный работник культуры Республики Башкортостан, член Союза писателей Республики Башкортостан, член Союза журналистов Российской Федерации и член Союза кинематографистов Башкортостана.

«Почетный гражданин муниципального района Ишимбайский район» (2014).

Образование 
Окончил Ишимбайскую среднюю школу-интернат в 1958 году.

После прохождения службы в армии окончил Башкирский государственный университет.

Работа 
После окончания БашГУ Риф Мифтахов работал учителем в школах. В 1968—1974 годы редактор Башкирского книжного издательства, позже — специальный корреспондент республиканской газеты «Совет Башкортостаны». Затем трудился в системе Министерства культуры республики, Госкомитете Башкирской АССР по телевидению и радиовещанию, редакциях журналов «Агидель» и «Хэнэк».

Книги 
 Треугольные письма. Стихи. Уфа, Башкнигоиздат, 1972 (на баш. яз.).
 Дерево жизни. Стихи. Уфа, Башкнигоиздат, 1974 (на баш. яз.).
 Сокровенное. Стихи. Уфа, Башкнигоиздат, 1979 (на баш. яз.).
 Простое чудо. Стихи. Уфа, Башкнигоиздат, 1982, 111 с (на баш. яз.); М., «Современник», 1983, 72 с (на рус. яз.).
 Смелый джигит — гордость страны. Стихи, поэма. Уфа, Башкнигоиздат, 1986 (на баш. яз.).
 Жаждать. Стихи и поэма. Уфа, Башкнигоиздат, 1989(на баш. яз.).
 Слезы. Повесть, рассказы. Уфа, Китап, 1992 (на баш. яз.).
 Божественный миг. Лирические и сатирические стихи. Уфа, «Китап», 1995, 240 с (на баш. яз.).

Награды 
Лауреат премии имени Гали Ибрагимова.

«Заслуженный работник культуры Республики Башкортостан».

Почетная грамота Республики Башкортостан.

26 августа 2014 года за активную общественную деятельность и внесённый вклад в патриотическое воспитание жителей города Ишимбая и Ишимбайского района присвоено звание «Почётный гражданин муниципального района Ишимбайский район»

Отзывы 
Видный филолог Ким Ахмедьянов в своей статье, посвященной первой книге Рифа Мифтахова, писал: «Поэт принадлежит к тому поколению, когда дети учили алфавит, читая треугольные письма. Для его лирического героя война не просто отстраненная трагедия, а событие, которое через переживания автора становится уроком на всю жизнь, остается в душе, как клятва».

Примечания

Ссылки 
 оцифрованные произведения в Национальной библиотеке имени Ахмет-Заки Валиди Республики Башкортостан
 на башкирском языке
 другие источники
 https://web.archive.org/web/20020516101259/http://www.bashedu.ru/konkurs/baimov/bpr/bpr064.html
 Владимир Романов. Риф Мифтахов остается верным заветам отцов (К 75-летию известного башкирского поэта)
http://www.bashinform.ru/news/661052

Выпускники Башкирского государственного университета
Поэты СССР
Поэты-песенники СССР
Башкирские поэты
Заслуженные работники культуры Республики Башкортостан
Персоналии:Агидель (журнал)
Персоналии:Хэнэк